

Geografia
 Hautot-l'Auvray – comune francese situato nel dipartimento della Senna Marittima
 La Forêt-Auvray – comune francese situato nel dipartimento dell'Orne

Persone
 Félix Auvray (1800-1833) – pittore e scrittore francese
 Jean Auvray (... – ...) – scrittore e poeta francese
 Stéphane Auvray (1981) – calciatore francese